

Anno 
 1064 – (MLXIV in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1064 a.C.

Matematica 
 1064 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1064 Aethusa – asteroide della fascia principale del sistema solare